Элбек Улаш угли Султонов (31 декабря 1995 года, Навои, Навоийская область, Узбекистан) — узбекский лёгкоатлет-паралимпиец, специализирующийся в толкании ядра и метании диска, член сборной Узбекистана. Бронзовый призёр Летних Паралимпийских игр 2020, победитель и призёр Летних Параазиастких игр.

Карьера 
В 2015 году начал заниматься профессионально спортом. С 2017 года начал принимать участие в международных соревнованиях за сборную Узбекистана. В 2018 году на Летних Параазиастких играх в Джакарте (Индонезия) занял первое место в толкании ядра, завоевав золотую медаль, а в соревновании по метанию диска в категории F12 завоевал бронзовую медаль.

В 2019 году на Чемпионат мира по лёгкой атлетике (МПК) в Дубае (ОАЭ) в толкании ядра занял третье место в категории F12, завоевал бронзовую медаль мирового первенства с результатом 15.39 метра.

В 2021 году на этапе Гран-при по паралимпийской лёгкой атлетике в Дубае (ОАЭ) в толкании ядра завоевал золотую медаль. На Летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по толканию ядра в категории F12 толкнул снаряд на 15.94 метра и завоевал бронзовую медаль. В 2021 году указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева награжден медалью «Жасорат».

Примечание 

Толкатели ядра Узбекистана
Метатели диска Узбекистана
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2020 года